— задача на форсированный мат в сёги. Представляет собой диаграмму, на которой показана позиция на доске, фигуры в руке у атакующей стороны и (как правило) количество ходов до мата. Король атакующей стороны обычно не показывается. Решать цумэ-сёги полезно для тренировки расчёта вариантов и усиления тактических навыков.

В цумэ-сёги можно использовать лишь стандартный набор фигур сёги (например, в задаче не может быть трёх слонов).

Правила решения цумэ-сёги 
  каждым ходом должен давать шах.
В отличие от шахматных задач, в цумэ-сёги последовательность шахов является обязательным условием. Партия в сёги зачастую завершается «матовой гонкой», когда обе стороны атакуют короля противника. Прекращение шахов в такой ситуации часто означает мат собственному королю, что и подразумевает исходная позиция цумэ-сёги.
 Обе стороны должны делать лучшие из возможных ходов.
Это означает, что атакующий должен заматовать короля соперника за наименьшее число ходов. Защищающийся, в свою очередь, должен продлить сопротивление на наибольшее число ходов и заставить атакующего сбросить как можно больше фигур.

  может сбрасывать любую из оставшихся фигур.
В цумэ-сёги используется стандартный набор из 40 фигур. Все оставшиеся фигуры, кроме показанных на диаграмме, находящихся в руке у атакующего, и второго короля, считаются находящимися в руке у защищающегося и могут быть сброшены при его ходе.

 Защищающаяся сторона не должна делать бесполезных вставок.
Вставкой называется защита от шаха сбросом. Вставки не меняющие матовую последовательность после немедленного съедения вставляемой фигуры, называются бесполезными. Поскольку такие вставки бессмысленно удлиняют решение, они запрещены.

Решением классической задачи цумэ-сеги является мат за заданное число ходов, причем в руке у атакующего не должно остаться ни одной фигуры. Допустимы побочные варианты, в которых у атакующего остаются фигуры в руке (такие варианты называются ), длиной не более чем на два хода больше, чем основной вариант.
 Пример (см. диаграмму справа): после R1e K3d L’3f N’3e (наиболее упорная защита) Rx K2c +Bx3c K1b R1e X’1c, если X=R или X=G, то Rx+ Kx X’2c K1d +B2d — кома-амари, поэтому X≠R и X≠G, и далее N’2d K2a +B3b K1a L’1b — цумэ. Последним ходом могло бы быть и взятие Rx1c+, но этот вариант тоже кома-амари. Такие задачи, в которых король получает мат в углу, носят название .

Правильное решение цумэ-сёги называется . Оно обязано быть уникальным за исключением, возможно, последнего хода.

Иногда составляются задачи, «приближённые к реальной игре», с отступлением от этих критериев (например, после мата остаются фигуры в руке, возможны дуали, или указана рука гёкуката). В таких случаях авторы делают соответствующие пояснения. С точки зрения классических цумэ-сёги, такие задачи считаются задачами «с дефектом».

Цумэ-сёги бывают лишь на нечётное число ходов, так как каждый ход каждой стороны в сёги считается за один, а первый и последний ход в цумэ-сёги делает атакующая сторона.

Жанры 
Со средних веков известно множество жанров цумэ-сёги:
 , когда финальная позиция представляет собою послание: иероглиф, рисунок.
 , когда на доске присутствует лишь король гёкуката, а все фигуры для матования находятся в руке. На начало XXI века известно более 20 таких задач.
 Пример: король на 1a, в руке RGGS. Цумэ в 31 ход.
 В 2004 году Такао Окамура впервые составил цумэ-сёги этого жанра с королём «на троне» (K5a, рука: BG4S2P9). Помимо рекордного (для рагёку) количества фигур в руке, эта задача имеет также рекордную (для рагёку) длину решения: 59 ходов.
 , когда все фигуры на доске (обычно это полный или почти полный набор) «сгорают» в процессе решения, и к финалу на доске остаются лишь король и две матующие его фигуры.
 , когда на первой линии гёкуката все фигуры стоят, как в начальной расстановке. В 2012 году Кунио Найто 9 дан придумал цумэ-сёги в 71 ход, в которой весь лагерь гёкуката в точности совпадает с начальной расстановкой. В 1998 году он же составил цумэ-сёги в 73 хода, в которой с начальной расстановкой совпадает уже лагерь сэмэката (естественно, все фигуры этих задач для решения существенны).
и т. д.

Рекорды 
 Длиннейшая из известных цумэ-сёги — , автор — , 1995 год. Её единственное решение имеет длину в 1525 ходов. Сначала, в 1986 году, Хасимото составил задачу с решением в 1519 ходов, однако в 1995 году он нашёл, как удлинить решение ещё на 6 ходов.
 С 1755 по 1955 год (200 лет!) пальму первенства по длине решения удерживала цумэ-сёги  (задача №100 в , , 1755 г.). Длина её решения равна 611 ходам, а название совпадает со вторым иероглифом имени автора.
 Длиннейшая из известных кооперативных цумэ-сёги (то есть задач, в которых обе стороны стремятся создать матовую позицию королю гёкуката, ) составлена в 1976 году, называется «» и имеет решение в 49 909 ходов.

Цумэ в вариантах сёги 
Аналогичные задачи на форсированный мат есть и в других вариантах сёги. Так, например, одна из длиннейших  имеет решение в 3257 ходов, и называется .

Ссылки 
 Цумэ-сёги в вопросах и ответах
 Задачи цумэ-сёги
  Хидэтчи, урок 30: «цумэ-сёги»
 Tsume Shogi Paradise  
 Задачи, получившие приз «400 лет цумэ-сёги» 
 Длиннейшие цумэ-сёги

См. также 
 Хисси

Примечания

Литература 
 HIDETCHI Japanese-English SHOGI Dictionary 

Сёги